

Architettura 
 Bowery Ballroom – sala da ballo del Bowery, a New York
 Bowery Poetry Club – club di New York del Bowery, a New York
 Bowery Theatre – teatro del Bowery, a New York

Persone 
 Jordan Bowery – calciatore inglese
 Leigh Bowery – artista, drag queen e designer della moda australiano

Urbanistica 
 Bowery – strada di New York
 Bowery – fermata della metropolitana di New York

Altro 
 Operazione Bowery – operazione militare avvenuta durante la seconda guerra mondiale
 Bowery Bay – baia di New York
 Bowery Boys – gang criminale stanziata nel Bowery, a New York

Pagine correlate 
 Bower
 Bowers